České příjmení Kudrna nosí více osobností:

 Bohumil Kudrna (1920–1991) – československý kanoista, rychlostní kanoista a vodní slalomář
 Jan Kudrna (rozcestník) – více osob, rozcestník 
 Jaroslav Kudrna – více osob, rozcestník 
 Josef Kudrna – více osob, rozcestník 
 Karel Kudrna (1905–???) – český meziválečný fotbalista
 Ladislav Kudrna (* 1977) – český hokejista
 Ladislav Kudrna (historik) (* 1975) – český historik
 Luboš Kudrna (* 1956) – český hokejista
 Otakar Kudrna (1853–1940) – český advokát a politik
 Pavel Kudrna – český rozhlasový redaktor a moderátor
 Tomáš Kudrna (* 1974) – český režisér a kameraman
 Zdeněk Kudrna – více osob, rozcestník

ženy
 Jana Chovancová-Kudrnová – česká zpěvačka
 Lidmila Kapičková-Kudrnová (1886–???) – česká pedagožka, spisovatelka a historička

podobné
 Kudrnovský

jiné významy
 Kudrna je i název brněnské cestovní kanceláře
 výraz pro zakroucený pramen vlasů